Henkelotherium es un género extinto de mamíferos drioléstidos, una sola especie Henkelotherium guimarotae que vivió en la edad  Kimmeridgiense (Jurásico superior), hace unos 145 millones de años. Sus restos fósiles fueron encontrados en Portugal, en el  yacimiento de Guimarota.

Filogenia 
Cladograma propuesto por Rougier y colaboradores:

Referencias

Enlaces externos 
 Vázquez Molinero, Ramón (2003) Comparative anatomy of Henkelotherium guimarotae (Holotheria), a late Jurassic small mammal, and its relevance for the evolution of the mode of locomotion of modern mammals. Tesis doctoral. Universidad Libre de Berlín, Disertaciones en línea. 

Mamíferos del Jurásico